Змагання зі спринту серед чоловіків на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2017 відбулись 14 і 15 квітня.

Результати

Кваліфікація
Учасники, які посіли перші чотири місця, потрапляють одразу в 1/8 фіналу; місця 3 5-го по 28-те проходять в 1/16 фіналу.

 Q = кваліфікувалися безпосередньо в 1/8 фіналу
 q = кваліфікувалися в 1/16 фіналу

1/16 фіналу
Переможці заїздів виходять в 1/8 фіналу.

1/8 фіналу
Переможці заїздів виходять у чвертьфінал.

Чвертьфінали
Матчі проходять до двох перемог у трьох заїздах; переможці матчів виходять у півфінал.

 Макс Нідерлаґ і Метью Ґлетцер дискваліфіковані "за неправильний рух з метою зашкодити суперникові обійти себе"

Півфінали
Переможці виходять у фінал за золоту медаль; ті, хто програв, у фінал за бронзову медаль.

Фінали 
Остаточна класифікація визначилася в медальних фіналах.

Примітки 

спринт (чоловіки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів – спринт (чоловіки)